Церагат — размытый минералогический термин:
 Церагат — минерал халцедон восково-жёлтых оттенков
 Церагат — минерал агат с чередованием белых и жёлтых слоёв

Примечания